Phycodnaviridae es una familia de virus que infectan protistas. Poseen genomas de ADN bicatenario y por tanto pertenecen al Grupo I de la Clasificación de Baltimore. El tamaño del genoma está comprendido entre 160 y 560kb. Tienen una morfología icosaédrica o esférica, aunque Pandoravirus tiene una morfología ovoide, una membrana lipídica interna y se replican, total o parcialmente, en el citoplasma de la célula huésped. Pertenecen al super-grupo de los virus gigantes (filo Nucleocytoviricota).

Estudios recientes han revelado detalles de sus genomas, tales como sofisticados mecanismos de replicación y transcripción, un nuevo tipo de proteína del canal de potasio, genes implicados en la apoptosis de la célula huésped, un sofisticado sistema de transducción de señales y regulación de genes y genes para la glicosilación de las proteínas virales.

Todos los phycodnavirus codifican algunas proteínas implicadas en la replicación o recombinación del ADN, incluyendo una ADN polimerasa dirigida por ADN. Sin embargo, no está claro si codifican una maquinaria de replicación completamente funcional. Se piensa que dependen de las enzimas del huésped, al menos parcialmente.

Filogenia 

Se ha establecido la siguiente filogenia:

 }} }} }}

Referencias 

 Van Etten JL. Unusual life style of giant chlorella viruses. Annu Rev Genet. 2003;37:153-95. Review. PMID 14616059
Van Etten JL, Meints RH. Giant viruses infecting algae. Annu Rev Microbiol. 1999;53:447-94. Review. PMID 10547698
Iyer LM, Balaji S, Koonin EV, Aravind L. Evolutionary genomics of nucleo-cytoplasmic large DNA viruses. Virus Reseearch. 2006 Apr;117(1):156-84. PMID 16494962
Raoult D, Audic S, Robert C, Abergel C, Renesto P, Ogata H, La Scola B, Suzan M, Claverie JM. The 1.2-megabase genome sequence of Mimivirus. Science. 2004 Nov 19;306(5700):1344-50. PMID 15486256

Phycodnaviridae